

Горенське сільське поселення — сільське поселення, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Горенське сільське поселення — сільське поселення, Карсунський район, Ульяновська область